Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, monestir de la Conca de Barberà
 Bosc de Poblet, paratge natural d'interès nacional de la vall del monestir de Poblet
 Vimbodí i Poblet, municipi de la Conca de Barberà
 Poblet o barri de la Sagrada Família
 Poblet o vilatge, nucli de població menor, habitualment sense jurisdicció pròpia